Wals ist Ortsname von:
 Wals, Ortschaft (Katastralgemeinde Wals I) von Wals-Siezenheim, Land Salzburg
 Wals, Katastralgemeinde Wals II der Stadt Salzburg
 Wals (Gelderland), Niederlande

Wals war der deutsche Ortsname (1915–18 und 1940–44) von:
 Vaux (Moselle), Frankreich

Wals ist der Familienname von:
 Cor Wals (1911–1994), niederländischer Radrennfahrer
 Gottfried Wals (1600–1640), deutscher Maler und Zeichner

WALS steht für:
 The World Atlas of Language Structures, sprachgeografische Untersuchung, wurde als Buch und Software publiziert
 Flughafen Temindung (ICAO-Code) auf Borneo, Indonesien

Siehe auch
 Waals, Wahls, Vals, Vaals, Valls, Walz, Waltz

WALS